Sugo –  condimento utilizzato in cucina
Sugo – dolce a base di mosto d'uva
Sugo –  album musicale di Eugenio Finardi
Sugo – autodromo giapponese dove hanno corso le moto della categoria Superbike
 Sugo - 60 minuti di gusto e disgusto –  programma televisivo di Rai 4

Altri progetti